Мурдхонно шо, муддхенношшо — шо, буква бенгальского алфавита, обозначает глухой ретрофлексный шипящий согласный /ʃ/.

Основные элементы лигатур:

Лигатуры с первичным мурдхонно шо:
 ষ্ক = ষ + ক
 ষ্ক্র = ষ + ক + র
 ষ্ট = ষ + ট
 ষ্ট্য = ষ + ট + য
 ষ্ট্র = ষ + ট + র
 ষ্ঠ = ষ + ঠ
 ষ্ঠ্য = ষ + ঠ + য
 ষ্ণ = ষ + ণ
 ষ্প = ষ + প
 ষ্প্র = ষ + প + র
 ষ্ফ = ষ + ফ
 ষ্ব = ষ + ব
 ষ্ম = ষ + ম
 ষ্য = ষ + য

Лигатуры с вторичным мурдхонно шо:
 ক্ষ = ক + ষ
 ক্ষ্ণ = ক + ষ + ণ
 ক্ষ্ব = ক + ষ + ব
 ক্ষ্ম = ক + ষ + ম
 ক্ষ্ম্য = ক + ষ + ম + য
 ক্ষ্য = ক + ষ + য
 ঙ্ক্ষ = ঙ + ক + ষ
 র্ষ্য = র + ষ + য
 র্ষ = র + ষ

Бенгальский алфавит